Козьминка — название населённых пунктов:

Россия 
 Козьминка — село в Ливенском районе Орловской области.
 Козьминка — село в Мордовском районе Тамбовской области.